Cryptogam Ridge kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cryptogam Ridge, Östantarktis, 
 Cryptogam Ridge, Sydorkneyöarna, 

Robotskapade Antarktisförgreningar